Kilotonne ist

 ein Maß für die bei einer Explosion freiwerdende Energie, siehe TNT-Äquivalent
 ein Maß für Massen und entspricht 1000 Tonnen, siehe Tonne (Einheit)